Колонна Святого Яна из Дукли — колонна в стиле барокко во Львове, возведенная в 1736 году на Соборной площади возле монастыря бернардинцев на средства воеводы Северина Михала Ржевувского. Посвящено святому Яну из Дукли ( 1414-1484 ), монаху—бернардинцу, жившему во Львове с 1460-х годов и погребенному в монастыре. Считается покровителем Польши и Литвы, католическим покровителем Львова. По легенде Ян из Дукли защищал Львов во время осады войсками Богдана Хмельницкого и татарами в 1648 году. Ян из Дукли был также фамильным покровителем дворянского рода Ржевувских .

История 

Колонна была возведена в 1736 году возле монастыря бернардинцев, который был отделен от остального города собственным укреплений. Настенные росписи костёла (ныне церковь Святого Андрея) также рассказывают о святом Яна из Дукли. По поводу авторства скульптуры у искусствоведов есть разные версии. По Збигнева Горнунга ( 1903—1981 ), автор — скульптор Томас Гуттер из Ярослава. Тадеуш Маньковский ( 1878 — 1956 ) автором фигуры считается Фабиана Фессингера, архитектурного решения колонны — Конрад Котшенрайтер. Известно, что колонна реставрировалась в 1823, 1861, 1874 годах. В межвоенный период польская община города планировала поставить рядом памятник генералу Розвадовскому, но инициативу реализовать не удалось  .

С 1946 года Соборная площадь стала называться площадью Воссоединения, здесь планировалось поставить соответствующий памятник . В 1950 году фигура святого на колонне была заменена вазой, которая стоит до сих пор. Аналогичная статуя святого меньшего размера находится на колодце во дворе монастыря .

В течение 2010-2011 годов состоялась последняя реставрация колонны за счет средств города. Помимо консервации, заделки трещин и незначительных дополнений утраченных элементов, в ее рамках предусматривалось создание копии утраченной фигуры святого, что, однако, не было реализовано .

Архитектура 

Выполнена в виде декоративной колонны с композитной капителью, поставленной на двухъярусный ступенчатый постамент, завершена еще одной капителью, увенчанной вазой (ранее скульптурой святого). Вазами также акцентирован углы постамента  .

Примечания

Ссылки 

 ПЛ. СОБОРНА — КОЛОНА СВ. ЯНА З ДУКЛІ
 Памятная колонна, 1736 г. 
XVIII век на Украине
Здания и сооружения Львова
1736 год в Европе
Колонны Украины
Достопримечательности Львова